Las Revoluciones radicales fueron varios levantamientos armados ocurridos en la Argentina y protagonizados por la Unión Cívica Radical. Ocurrieron hacia finales del  y principios del .

Siglo XIX 
 Revolución del Parque: protagonizada en 1890 por la Unión Cívica.
 Revolución radical de 1893: protagonizada por Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen.

Siglo XX 

 Revolución radical de 1905: protagonizada por Hipólito Yrigoyen.
 Revolución radical de 1932: protagonizada por Atilio Cattáneo